«Призраки» — картина русского художника Виктора Борисова-Мусатова.

О картине 
Картина создана в 1903 году, она завершает «саратовский» этап творчества Борисова-Мусатова и была написана после того, как он посетил Зубриловку в 1902 году.
На картине изображён пейзаж с южным фасадом зубриловской усадьбы.

По своему настроению картина во многом схожа с другими работами этого времени («Водоём», «Прогулки на закате», «Дама у гобелена»), но при этом картина намного меланхоличнее.
Картина «Призраки» пропитана прощальным настроением, художник как будто смотрит на мир из-за полупрозрачной пелены. Асимметричное размещение фигур создаёт впечатление спонтанности их движения.
Сестра художника так вспоминала о времени написания картины:

Примечания

Ссылки 
 Картина в базе данных ГТГ
 Официальный сайт Зубриловки
 Стихи Улексии Миссосуповой

Картины 1903 года
Картины Виктора Борисова-Мусатова
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Пейзажи XX века